arupski gulden, valuta Arube
 austro-ugarski gulden, valuta Austro-Ugarske
 nizozemski gulden, valuta Nizozemske
 nizozemskoantilski gulden, valuta Nizozemskih Antila
 surinamski gulden, valuta Surinama

 Zlatnik (gulden)

Gulden je stari njemački i nizozemski naziv za zlatni novac.

Valute